Il campionato europeo di scherma 2015 si è disputato a Montreux, in Svizzera, dal 5 all'11 giugno 2015 al  Montreux Music & Convention Centre. La manifestazione prevedeva la disputa di gare individuali nelle armi di fioretto, spada e sciabola, sia maschili che femminili e delle gare a squadre, delle stesse tre armi, sia al maschile che al femminile. Nelle gare individuali, i perdenti delle semifinali ottengono entrambi la medaglia di bronzo senza disputare la piccola finale di consolazione prevista invece nelle gare a squadre.

Programma

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Risultati

Uomini

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Donne

Fioretto individuale

Spada individuale

Sciabola individuale

Fioretto a squadre

Spada a squadre

Sciabola a squadre

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

 2015
Scherma nel 2015
Competizioni sportive a Montreux